Сен-Креак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Сен-Креак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер